Список персонажей испанского исторического телесериала «Карлос, король и император».

Первый сезон

Кастилия и Арагон

Фландрия

Франция

Индии

Англия

Португалия

Рим 

Карлос, король и император